En philosophie et en psychologie, le ressentiment désigne une forme de rancune ou d'hostilité. 

Ce terme peut également désigner :

Titre d'œuvres 
 Ressentiment, un tableau de Nicolas de Staël
 Ressentiment, un manga de Kengo Hanazawa